Silva (z lat. silva, les, háj)  může být:

 Silva (poezie) – básnická forma
 Silva – domácí podoba jména Silvie

 příjmení
 Silva (příjmení)

 obce
 Silva Porto - dřívější název angolského města Kuito

další významy
 Silva Gabreta – mezinárodní časopis
 Silva-Taroucové – šlechtický rod z Pyrenejského poloostrova
 Almirante Pereira da Silva – třída portugalských fregat

Související články 
 Sylva (rozcestník)
 Silvanus (rozcestník)
 Silvan (rozcestník)
 Sylván (rozcestník)
 Silvani (rozcestník)